Corallinopsis är ett släkte av svampar. Corallinopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Corallinopsis